JUC – codice aeroportuale IATA del Los Angeles Universal City H/p, Los Angeles, Stati Uniti
 juc – codice ISO 639-3 della lingua jurchen